Bugeja ou Buġeja est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (né en 1986), pilote de speedway australien ; 
 , joueur de football australien ; 
 Cordelia Bugeja (née en 1976), actrice anglaise ; 
  (né en 1932), coureur cycliste maltais ; 
 Norbert Bugeja (né en 1980), poète et écrivain maltais ; 
 Paul Bugeja (1913–1993), auteur maltais.

Notes et références 

Patronyme maltais

de:Bugeja